Красный — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Берёзовского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Красная,
 ул. Полевая,
 ул. Солнечная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района